Нагорный — посёлок (в 1994—2003 гг. — посёлок городского типа) в Алтайском крае России. В подчинении у города Бийска.

Входит в состав городского округа город Бийск. В декабре 2003 года посёлок городского типа (рабочий посёлок) Нагорный был упразднён как населённый пункт и включён в городскую черту Бийска. Затем в 2009 году он был восстановлен в качестве сельского населённого пункта с категорией посёлка.

География 
Расположен к северо-востоку от Бийска.

Население 

Посёлок - место компактного проживания кумандинцев В 2015 году пресса рассказывала, как  представители Алтайской региональной общественной организации «Объединение кумандинцев Алтая» провели древний обряд испрашивания плодородия под названием «Коча-кан». Все его участники по завершении отведали «тутпач» — обрядовую лапшу на конском бульоне.

Инфраструктура 
 Школа
 Телецентр
 Завод стеклопластиков

Улица Каховская — одна из немногих, открытых для проезда тяжеловозов по Бийску.

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Бийск
Бывшие посёлки городского типа Алтайского края
Кумандинцы